Hitschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Hitschmann (1871–1957), österreichischer Psychoanalytiker und Schriftsteller
 Fritz Hitschmann (1870–1926), Mediziner
 Hugo Hitschmann (1838–1904), österreichischer Journalist und Verleger
 Lotta Hitschmanova, ursprünglich Hitschmann, (1909–1990), tschechoslowakisch-kanadische huminatäre Helferin